Colonius steht für: 
 Colonius, ein Fernsehturm in Köln
 das Pseudonym des Kölner Journalisten Horst Schubert

Colonius ist der Name folgender Personen: 
 Daniel Colonius der Ältere (1566–1635), niederländischer reformierter Theologe
 Daniel Colonius der Jüngere (1608–1672), niederländischer Rechtswissenschaftler